Hesketh Racing je nekdanje britansko moštvo Formule 1, ki je v prvenstvu sodelovalo med sezonama  in . James Hunt je dosegel edino moštveno zmago na Veliki nagradi Nizozemske v sezoni 1975, ob tem pa je dosegel še vseh ostalih sedem uvrstitev na stopničke, ki jih je doseglo moštvo.

Popoln pregled rezultatov 
(legenda) (odebeljene dirke pomenijo najboljši štartni položaj)

 V sezoni 1973 se moštvo ni prijavilo kot konstruktor.

Konstruktorji Formule 1
Moštva Formule 1
Športna moštva, ustanovljena leta 1973
Športna moštva, razpuščena leta 1978